Сокира — українське прізвище

 Сокира-Яхонтов Віктор Миколайович — український військовий діяч, генерал-майор.
 Сокира Павло Федорович — музикант, бандурист.
Українські прізвища